Ранчо Сан Рамон има више значења:

 Ранчо Сан Рамон (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Рамон (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Рамон (Теолојукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Рамон, Ла Таса (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Рамон (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Рамон (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Рамон (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику